Näckrosdammen kan syfta på:

 Näckrosdammen, Göteborg – en dam i Renströmsparken, Göteborg
 Näckrosdammen, Västergötland – en sjö i Änggårdsbergens naturreservat i Göteborg
 Näckrosdammen, Småland – en sjö i Oskarshamns kommun i Småland 
 Näckrosdammen (roman) – en ungdomsroman av den svenska författaren Annika Thor
 Näckrosor (målning) – målning av Claude Monet